Жозе́ф () — французское личное имя, вариант имени Иосиф. Существует и омонимичный женский вариант имени (). Может также означать:

Носители фамилии 
  — французский математик, лауреат премии Сервана (1988).
  (1884—1977) — французский колониальный администратор и писатель.
  (1943—2004) — французский социолог.
 Жозеф, Клод — гаитянский политик.
 Жозеф, Матьё (род. 1997) — канадский хоккеист.

Двойные фамилии 
 Жозеф-Монроз, Стивен (род. 1990) — французский футболист, нападающий.
 Жозеф-Ренет, Стив (род. 1983) — французский футболист, защитник.

Другое 
 «» — новелла Ги де Мопассана, впервые опубликованная в 1885 году.
 «» — французский драматический телевизионный фильм, впервые показанный в 2006 году. 
 «» — французский словарь биографий артистов в трёх томах, опубликованный в 1930—1933 годах.

См. также 
 Жозефина (значения)
 Джозеф
 Иосиф